Peter Bager kan syfta på:

Peter Bager (1808–1868), konstnär.
Peter Bager (född 1955), militär.